Tolbert peut faire référence à :

Patronymes 
 Jordan Tolbert (né en 1992), joueur américain de basket-ball.
 Lynda Tolbert (née en 1967), athlète américaine.
 Matt Tolbert (né en 1982), joueur américain de baseball.
 Mike Tolbert (né en 1985), joueur américain de football américain.
 Ray Tolbert (né en 1958), joueur américain de basket-ball.
 Rod Tolbert  (né en 1967), athlète américain.
 Sarah Tolbert, chimiste américaine.
 Tom Tolbert (né en 1965), joueur américain de basket-ball.
 William Richard Tolbert (1913-1980), homme politique libérien.

 , ingénieur américain.

Toponymes 
 Tolbert (Pays-Bas), village de la commune de Westerkwartier, aux Pays-Bas.

Divers 
 Cycle de Tolbert, en photorespiration.